

Cinema 
 Vivre – film del 1929 diretto da Robert Boudrioz

Musica 
 Vivre – brano musicale di Carole Vinci del 1978
 Vivre – singolo di Noa del 1997